Энг () — фамилия и термин.

Фамилия 
Известные носители:
 Энг, Тони (; род. 1959) — шведский кёрлингист.
 Энг, Ульф () — норвежский кёрлингист.
 Энг, Якоб (; род. 2004) — норвежский футболист.

Другие значения 
 Энг — буква расширенной латиницы.